Glimstedt är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Einar Glimstedt (1887–1956), svensk företagsledare
 Gösta Glimstedt (1905–1970), svensk läkare
 Henrik Glimstedt (1869–1947),svensk jurist
 Herman Glimstedt (1881–1969), svensk musikskriftställare
 Hilding Glimstedt (1886–1963), svensk ämbetsman
 Ivar Glimstedt (1894–1966), svensk advokat
 Kerstin Glimstedt-Eriksson (1882–1941), svensk teckningslärare och akvarellist
 Per Glimstedt (1871–1918), svensk militär
 Peter Olof Glimstedt (1833–1898), svenskt jurist
 Ulf Glimstedt (1915–2001), svensk ingenjör och företagsledare

Se även 

 Glimstedt (advokatfirma)
 Glimstedt (släkt)

Svenska efternamn